Ženská čtyřhra Hamburg European Open 2021 probíhala v první polovině července 2021. Do deblové soutěže hamburského tenisového turnaje hraného na antuce povrchu nastoupilo patnáct párů. Turnaj byl od programu WTA Tour zařazen po devatenácti letech. Obhájcem titulu z roku 2002 byl švýcarsko-rakouský pár Martina Hingisová and Barbara Schettová, jehož členky v roce 2017, resp. 2005 ukončily sportovní kariéru.

Vítězem se stal nenasazený italsko-švýcarský pár Jasmine Paoliniová a Jil Teichmannová, který ve finále zdolal australsko-nizozemské duo Astru Sharmaovou a Rosalie van der Hoekovou po dvousetovém průběhu 6–0 a 6–4. Obě šampionky získaly 280 bodů do žebříčku WTA a vybojovaly první společnou trofej. Jak pro Paoliniovou, tak pro Teichmannou se jednalo o čtvrtý deblový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
Nejvýše nasazený pár obdržel volný los do druhého kola.
  Lidzija Marozavová /  Renata Voráčová (čtvrtfinále)
  Elixane Lechemiová /  Ingrid Neelová (1. kolo)
  Vivian Heisenová /  Alicja Rosolská (čtvrtfinále)
  Miju Katová /  Katarzyna Piterová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hamburg European Open 2021